Николай Вениаминович Иванов (10 декабря 1952, Троицк, Челябинская область) — советский и российский , бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

Биография 

Родился 10 декабря 1952 года в городе Троицке Челябинской области.

После окончания в 1974 году Свердловского юридического института с 1974 по 1977 год работал в прокуратуре Челябинской области сначала (1974—1976 годы) следователем прокуратуры, затем помощником прокурора города Карталы (1976—1977).

С 1977 года — в прокуратуре Мурманской области.

В 1983—1989 годах совместно с Т. Гдляном был в числе руководителей расследования так называемого «Узбекского дела».

В 1989—1991 годах — народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Республики Армения (1990—1995 гг). Один из основателей Народной партии России.

В 1984—1990 годах — следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

В настоящее время — адвокат. Среди его подзащитных бывший мэр Владивостока В. И. Черепков, бывший министр юстиции РФ В. А. Ковалёв и другие.

Автор книг «Кремлёвское дело» (в соавторстве с Т. Гдляном), «Следователь из провинции», множества газетных и журнальных публикаций. Удостоен звания «Почётный адвокат».

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Московской юридической компании

Депутаты Верховного Совета Армении
Хлопковое (Узбекское) дело
Выпускники Уральского юридического университета
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Следователи